Виктор Константинович Алавацкий (3 ноября 1955, с. Липканы, Бричанский район, Молдавская ССР) — советский и российский звукорежиссёр, музыкант. Наиболее известен как участник группы «Nautilus Pompilius».

Биография 
В 1983 году закончил Свердловское музыкальное училище им. Чайковского.

Музыкальную карьеру начинал играя в ансамбле «Эпос» Владимира Петровца. Немного позже музицировал в ансамбле «Горизонт» с бывшим музыкантом «Слайдов» Алексеем Хоменко.

В ноябре 1987-го был приглашен в «Nautilus Pompilius» в качестве басиста, где и работал до ноября 1988 года.

Уйдя из «Наутилуса» совместно с Алексеем Хоменко и Владимиром Елизаровым организовал группу «Внуки Энгельса». Коллектив просуществовал недолго, но оставил несколько записей, в том числе магнитоальбом «Я в Екатеринбурге», записанный совместно с Александром Новиковым.

С 1990 года сотрудничает с Александром Новиковым как музыкант и звукорежиссёр на его студии «Новик-рекордз». Параллельно с 1993 года по 1998 год являлся музыкальным руководителем цыганского театра «Сердца Ромэн», а с 1998 года организовал ансамбль цыганской песни «Старая Москва».

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Виктор Алавацкий
 Группа Каталог (Свердловск) 
 Цыганский ансамбль Старая Москва

Выпускники Свердловского музыкального училища им. П. Чайковского
Музыканты группы «Наутилус Помпилиус»
Музыканты Екатеринбурга